Machiñena ist der Familienname folgender Personen:
 Jorge Machiñena (1936–2007), uruguayischer Politiker
 Jorge Machiñena Fassi, uruguayischer Politiker
 Martín Machiñena, uruguayischer Politiker
 Martín O. Machiñena (1917–1983), uruguayischer Politiker